Deng pode se referir a:
 Deng Xiaoping
 Deng Linlin
 Deng Yaping
 Luol Deng

Desambiguação